Багу́льник крупноли́стный () — вид рода Багульник.

Исследованиями, проведёнными ботаниками в 1990-х годах, установлены новые номенклатурные комбинации рода Багульник. В соответствии с современными биологическими представлениями род Багульник включён в род Рододендрон, изменились и наименования видов рода Багульник. Так, Багульник крупнолистный, описанный А. И. Толмачёвым в 1953 году, считается синонимом названия .

Ботаническое описание 
Прямостоячий кустарник высотой от 40 до 80 см, изредка — до 1 м.

Молодые побеги густоржавоопушённые, позднее оголяющиеся.

Листья широкие — от 3 до 4 см в длину при 0,8—1,5 см в ширину, снизу слаборыжеопушённые, со слегка завёрнутыми краями.

Соцветия многоцветковые, скрученные.

Распространение и экология 
На территории Дальнего Востока России растёт в Приморском крае, в низовье Амура в Хабаровском крае, на Сахалине и Курильских островах. За пределами России — на Корейском полуострове и на острове Хоккайдо.

Растёт в горных елово-пихтовых лесах, а также в долинах — в лиственничниках и на моховых болотах.

Существует ряд переходных форм между багульником крупнолистным и багульником подбелом.

Значение и применение 
Отличный медонос и пыльценос. Нектаропродуктивность 100 цветков — 68,7—71,8 мг.

В условиях Нижегородской области зимостоек. Семена вызревают.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Воробьев Д. П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока. — М.: Наука, 1968.
 Ворошилов В. Н. Флора советского Дальнего Востока. — М.: Наука 1966.
 Солодухин Е. Д. Деревья, кустарники и лианы советского Дальнего Востока. — Уссурийск, 1962.
 

Вересковые
Флора Дальнего Востока